Куек — фамилия.
 Куек, Каролина Мирославовна (псевдоним Ани Лорак; род. 1978) — украинская певица, народная артистка Украины.
 Куек, Нальбий Юнусович (1938—2007) — адыгейский поэт, прозаик, драматург, публицист, видный общественный деятель.